3 jeziora w Polsce:
 Gardno – jezioro na Wybrzeżu Słowińskim w woj. pomorskim
 Gardno – jezioro na wyspie Wolin, woj. zachodniopomorskim
 Gardno – jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce
2 miejscowości w Polsce: 
 Gardno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino 
 Gardno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno